USS Radford je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Radford (DD-120) 
 USS Radford (DD-446)

Radford